Список глав правительства Франции включает лиц, возглавлявших правительство страны с 1610 года, когда получила первоначальное оформление структура руководства исполнительной властью посредством назначения уполномоченных чиновников. Существующая ныне должность премьер-министра Французской Республики () появилась только в 1959 году (в Пятой республике), однако уже с установлением режима, получившего название Старого порядка, в политической структуре Королевства Франции появился первый министр государства. Между 1815 и 1959 годами традиционным названием поста главы правительства было Президент Совета (, по большей части переводится как «председатель Совета»). Существование главы правительства как связующего звена между главой государства и парламентом является одной из важнейших характеристик парламентского режима. Исчезнув с установлением президентской Второй Республики в 1849 году, эта функция была восстановлена в 1871 году сначала в форме вице-президента Совета, а после принятия в 1876 году конституционных законов Третьей республики, вновь в форме Президента Совета (но, как и прежде, отсутствуя в конституции). Наконец, конституционная формализация должности руководителя правительства была завершена с установлением Четвёртой республики (1946 год).

В случае, когда персона получила повторные полномочия последовательно за первоначальными, раздельно отражается каждый такой срок (например, два последовательных срока полномочий Шарля де Голля как главы временного правительства в 1944—1946 годах). В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные парламентские процедуры, формировавшие поддерживающее главу правительства парламентское большинство; в случае, если главе правительства не требовалось одобрение парламента, столбец отсутствует. Использованная в первых столбцах таблиц нумерация является условной (указанные номера дополнительно являются ссылкой к составам кабинетов министров, — начиная с периода Первой империи); условным же является использование в первых столбцах таблиц цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий.

Для удобства список разделён на принятые во французской историографии периоды истории страны. Приведённые в преамбулах к каждому из разделов описания этих периодов призваны пояснить особенности политической жизни.

Королевство Франция 

Со времён Средневековья король осуществлял управление государством с выбранными им советниками. Постепенно эта система оформилась в формализованный институт управления —  (). После установления в Королевстве Франция режима, получившего название Старого порядка, главный советник монарха, организующий деятельность государственного управления, стал именоваться  (). Пост первого министра государства сохранился и в короткий период действия конституции 1791 года, принятой 3 сентября Учредительным собранием и установившей в стране конституционную монархию. После штурма дворца Тюильри Законодательное собрание 10 августа 1792 года временно отстранило короля и объявило об отставке министров, входивших в возглавляемый монархом Королевский совет, а 21 сентября 1792 года провозгласило республику.

Первая республика 

В период Первой республики (), установленной принятым 21 сентября 1792 года Постановлением об отмене монархии () и прекратившей существование с провозглашением Первой империи () 18 мая 1804 года, функции исполнительной власти (относимые к современной компетенции правительства) осуществлялись разнородными коллегиальными органами.

Временный исполнительный совет (1792—1794) 
10 августа 1792 года Законодательное собрание временно отстранило от власти короля Людовика XVI и объявило об отставке министров, входивших в возглавляемый монархом  (), после чего постановило назначить Временный исполнительный совет () в составе шестерых новых министров, проведя рейтинговое голосование по выдвинутым Законодательным собранием кандидатурам, которое состоялось 10—11 августа.

Впервые совет из шести министров собрался 13 августа, спустя 2 дня ему были переданы «функции исполнительной власти», одновременно был утверждён принцип «посменного председательства» в нём с еженедельной ротацией председательствующих членов. Собравшийся 21 сентября 1792 года Национальный конвент провозгласил республику, что косвенно означало и прекращение подразумеваемого ранее права монарха руководить деятельностью министров и приобретение ими статуса высшего коллегиального исполнительного органа. 26 сентября полномочия Совета и его состав были подтверждены Национальным конвентом, для депутатов которого 29 сентября был введён запрет оставаться министрами, что привело к первым заменам в их составе. Временный исполнительный совет играл большую роль в проведении политики несмотря на то, что многие органы власти отказывали ему в признании как отсутствующему в сохранявшей силу конституции 1791 года, а Парижская коммуна во многие департаменты направляла собственных комиссаров, конкурирующих с представителями министров. После создания 6 апреля 1793 года Комитета общественного спасения роль Временного исполнительного совета стала номинальной. Спустя год, 12 жерминаля II года (1 апреля 1794 года), было принято решение об упразднении министерств, после чего 1 флореаля II года (20 апреля 1794 года) вместо них были учреждены 12 .

В таблице представлено последовательное замещение каждого из шести министерских мандатов.

Комитет общественного спасения (1794—1795) 

После создания 6 апреля 1793 года Комитета общественного спасения (), формально лишь одного из многочисленных депутатских комитетов, формируемых Национальным конвентом, роль Временного исполнительного совета стала номинальной. 28 июля 1793 года Комитет получил право отдавать приказания о вызове и аресте подозреваемых и обвиняемых лиц, 2 августа — право без ограничений и отчёта перед Конвентом пользоваться специальным денежным фондом, 13 сентября — право составлять и представлять на голосование Конвента списки кандидатов во все остальные комитеты и комиссии Конвента. 10 октября под наблюдение Комитета были переданы министры, генералы и государственные учреждения. 4 декабря 1793 года Конвент предоставил Комитету право отрешать от должности чиновников, а 13 марта 1794 года — право замещать посты отрешённых лиц новыми назначениями.

12 жерминаля II года (1 апреля 1794 года) Национальным конвентом было принято решение об упразднении министерств, после чего 1 флореаля II года (20 апреля 1794 года) вместо них были учреждены 12  (), что придало ему формальный статус коллегиального главы исполнительной власти республики. Несмотря на то, что после термидорианского переворота (9 термидора II года / 27 июля 1794 года) Комитет был лишён большинства полномочий, за ним сохранились функции руководства Исполнительными комиссиями. Во избежание повторения узурпации власти в руках нескольких человек было установлено ежемесячное обновление четверти его состава, при этом члены Комитета не могли быть избранными в члены какого-либо иного комитета или вновь избраны в его состав раньше, чем через месяц после выхода.

После вступления в силу 4 брюмера IV года (26 октября 1795 года) принятой Национальным конвентом Конституции III года новым законодательным органом, состоявшим из двух палат (Совета пятисот и Совета старейшин) был образован новый исполнительный орган Исполнительная Директория (), передача дел в которую была проведена 4 ноября 1795 года.

 показаны периоды членства лиц в составе Комитета общественного спасения (с даты избрания до даты прекращения членства).

Исполнительная директория (1795—1799) 
В соответствии с Конституцией III года исполнительная власть была передана Исполнительной директории (), состоявшей из 5 членов (). Поскольку полномочия имел полный состав директории, то передача дел от предшествовавших ей исполнительных органов (Комитета общественного спасения и подведомственных ему ) была проведена после избрания 4 ноября 1795 года последнего, пятого директора. Члены директории являлись её президентами () по очереди на срок в три месяца, однако правил для избрания на этот пост не было установлено, и трёхмесячный срок соблюдался не строго. Пост президента не давал дополнительных полномочий, кроме хранения печати и первой подписи на документах, принятых директорией. Распределение отдельных полномочий между членами директории означало и назначение ими соответствующих министров с последующим администрированием их деятельности.

После переворота 18 брюмера VIII года (9 ноября 1799 года) директория была лишена власти, с установлением нового политического режима (консулата) во главе с Наполеоном Бонапартом.

Список директоров представлен в порядке их избрания (или кооптации). В отдельной статье также представлены их список в виде изменений составов коллегиального органа и список президентов Директории в порядке исполнения этих полномочий.

Консулат (1799—1804) 
В результате переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 года) Исполнительная директория была лишена власти и создан консулат (). Три консула, образующие консулат, возглавляли как французское государство, так и подотчётный им .

18 мая 1804 года возглавлявший консулат первый консул Наполеон Бонапарт был провозглашён императором французов, чему предшествовало сначала «десятилетнее» (с 25 декабря 1799 года, даты вступления в силу Конституции VIII года), а затем «пожизненное» (со 2 августа 1802 года, даты обнародования результатов плебисцита по вопросу принятия Конституции X года) консульство.

Первая империя. Первая реставрация. Сто дней. (1804—1815) 
После провозглашения 18 мая 1804 года Наполеона Бонапарта императором французов (), в период Первой империи, им была создана институционализированная, независимая, профессиональная администрация. Согласно статье 1 Конституции XII года правление было исключительно в руках императора; окружавшие его  не являлись исполнительным органом (правительством в современном понимании этого термина), оставаясь группой лиц, информирующих императора до принятия решения, а затем его исполняющих.

После поражения в «войне шестой коалиции» сенат 3 апреля 1814 года провозгласил отстранение Наполеона I от власти и сформировал  из 5 сенаторов во главе с Талейраном. 6 апреля 1814 года император написал акт отречения за себя и своих наследников от престола Франции, в тот же день сенат одобрил разработанную временным правительством конституцию, представлявшую собой общественный договор между нацией и королём и объявлявшую о восстановлении на престоле династии Бурбонов. Королём был провозглашён находившийся в Англии Луи-Станислас-Ксавьер де Франс (брат казнённого Людовика XVI), коронованный как Людовик XVIII. 13 мая 1814 года прибывший в Париж монарх объявил о формировании  под личным началом, а 4 июня 1814 года, отвергнув предложенный сенатом проект конституции, подписал хартию, устанавливающую в стране конституционную монархию.

Находившийся в почётной ссылке на острове Эльбе Наполеон Бонапарт 1 марта 1815 года вновь высадился во Франции, и уже 20 марта вошёл в Париж, откуда ночью бежал король. Император сразу сформировал , а 22 апреля 1815 года обнародовал Аддисиональный акт (дополнительный акт к конституции Франции, позже одобренный на референдуме 1 июня), в котором в том числе была определена роль министров.

После поражения Наполеона в битве при Ватерлоо и его  в пользу сына (Наполеона II), 22 июня 1815 года была создана  (, в печати того времени также называлась исполнительной комиссией, ) во главе с Фуше, ставшая временным правительством страны. 7 июля 1815 года комиссия в условиях занятия Парижа иностранными войсками ушла в отставку.

Вторая реставрация (1815—1830) 
9 июля 1815 года вернувшийся на трон в ходе второй реставрации Людовик XVIII поручил возглавить правительство Талейрану, назначив его президентом Совета министров () (наименование поста сохранялось до 1830 года). Правление последнего представителя династии Бурбонов Карла X было прекращено в результате Июльской революции 1830 года.

Июльская монархия (1830—1848) 
Июльской монархией () принято называть период истории Франции от Июльской революции 1830 года, завершившей режим Реставрации, до Февральской революции 1848 года, установившей Вторую республику.

Произошёл переход власти от дома Бурбонов к его младшей ветви, Орлеанскому дому, на трон был возведён Луи-Филипп, герцог Орлеанский, — 30 июля 1830 года как «наместник королевства», 9 августа — как король французов (, сменив исторический титул короля Франции и Наварры, ).

 было создано 1 августа 1830 года, через 10 дней оно было заменено сформированным новым королём  без установления поста его главы, позже руководство кабинетом было передано назначаемому монархом президенту Совета. 14 августа была опубликована обновлённая Хартия, расширившая компетенцию парламента и установившая ответственность министерств. 

В начале революции 1848 года, накануне отречения короля и провозглашения Второй республики 24 февраля 1848 года, формирование правительства в течение одного дня было поручено сначала Моле, затем Тьеру. В тот же день было создано , вставшее во главе государства.

Вторая республика (1848—1852) 
В начале революции 1848 года, после отречения короля и провозглашения республики 24 февраля 1848 года, было сформировано , вставшее во главе государства. 9 мая 1848 года его сменила , также ставшая коллективным главой государства, которая 11 мая назначила министров. После начала июньского восстания 23 июня 1848 года военному министру Кавеньяку было вверено командование военными силами; на следующий день исполнительная комиссия сложила полномочия, и учредительное собрание передало ему диктаторские полномочия. 26 июня восстание было подавлено, 29 июня Кавеньяк сложил полномочия диктатора и был назначен главой правительства. 28 октября 1848 года была утверждена , возложившая руководство правительством на президента республики, который мог поручить формирование кабинета другому лицу, де-факто наделяя его полномочиями главы Совета<ref></ref>.

Избранный 10 декабря 1848 года президентом Луи-Наполеон Бонапарт 2 декабря 1851 года совершил государственный переворот, распустив законодательное собрание. Плебисцит, проведённый 20 декабря 1851 года, вручил ему «необходимую власть для проведения в жизнь конституции на началах, предложенных в его прокламации 2 декабря», включая положение ответственности министров только перед избираемым на 10 лет президентом.

14 января 1852 года изменения были опубликованы в виде составленной Л.-Н. Бонапартом новой конституции, по которой руководство деятельностью возглавляемого президентом республики правительства возлагалось на государственного министра (). 7 ноября 1852 года сенат провозгласил восстановление империи; проведённый 21 ноября плебисцит утвердил это постановление, и 2 декабря принявший тронное имя Наполеон III был провозглашён «милостью Божией и волей народа императором французов».

Вторая империя (1852—1870) 
Вторая империя (, официально — Империя французов, ) — период бонапартистской диктатуры в истории Франции с 2 декабря 1852 года, дня провозглашения Наполеона III императором, до её свержения Сентябрьской революцией после того, как Наполеон III в ходе франко-прусской войны попал в немецкий плен под Седаном 2 сентября 1870 года, и на заседании законодательного корпуса утром 4 сентября ворвавшаяся в палату толпа провозгласила республику и назначила «».

Первоначально республиканская конституция 1852 года была модифицирована в монархическую. Руководство деятельностью возглавляемого императором правительства возлагалось сначала на государственного министра (), после 17 июля 1869 года — на хранителя печати (), возглавляющего министерство юстиции.

Третья республика (1870—1940) 
Третья республика () — политический режим, существовавший во Франции с 4 сентября 1870 года по 10 июля 1940 года.

Когда после битвы при Седане в ходе франко-прусской войны Наполеон III 2 сентября 1870 года сдался в плен, на заседании законодательного корпуса в ночь с 3 на 4 сентября Ж. Фавр предложил низложить императора и избрать временное правительство. Ворвавшейся утром в палату толпой была провозглашена республика; в тот же депутаты назначили «». После капитуляции Парижа (28 января 1871 года) правительство назначило на 8 февраля выборы в Национальное собрание, прошедшие с согласия немцев. 13 февраля правительство сложило свои полномочия перед национальным собранием, глава которого таким образом стал главой законодательной и исполнительной власти. 17 февраля 1871 года Национальное собрание избрало «главой исполнительной власти Французской республики» А. Тьера, который 19 февраля назначил министров под руководством президента Государственного совета () Ж.-А. Дюфора. После утверждения 31 августа Тьера президентом республики правительство было модифицировано и Дюфор 2 сентября 1871 года занял пост вице-президента Совета ().

С формирования 9 марта 1876 года четвёртого кабинета Ж.-А.-С. Дюфора должность главы правительства стала называться президент Совета (), однако пост вице-президента Совета с рядом самостоятельных полномочий по руководству кабинетом, существовал позже в нескольких правительственных составах.

В условиях поражения французской армии и оккупации Парижа Германией с 10 июня 1940 года кабинет Ж.-П. Рейно работал в Туре, с 14 июня — в Бордо, где 16 июня был заменён кабинетом маршала А.-Ф. Петена, который с 1 июля продолжил работу в Виши. 11 июля 1940 года в этом городе было созвано Национальное собрание Франции, отрешившее президента А. Лебрена от власти и передавшее диктаторские полномочия «главе государства» Петену, что означало де-факто конец Третьей республики и установление коллаборационистского режима Виши.

Режим Виши (1940—1945) 

Режим Виши (), официальное название Французское государство () — коллаборационистский режим в Южной Франции, появившийся после поражения Франции в начале Второй мировой войны и падения Парижа в 1940 году. Одновременно Северная Франция и атлантическое побережье были оккупированы нацистской Германией с согласия Вишистского правительства. Режим существовал с 10 июля 1940 года по 22 апреля 1945 года (де-факто до 25 августа 1944 года), официально придерживался нейтралитета, но фактически проводил политику в интересах стран «оси». Его название связано с названием курортного города Виши, где 10 июля 1940 года собралось Национальное собрание, постановившее передать диктаторскую власть маршалу Анри Филиппу Петену, провозгласив его главой государства (). Это ознаменовало конец Третьей республики. Правительство Петена и в дальнейшем пребывало в Виши. В ноябре 1942 года Германия оккупировала всю территорию Франции, с этого момента власть правительства стала номинальной. После освобождения Парижа 20 августа 1944 года Петен согласился покинуть Виши. 1 сентября в швабском замке Зигмаринген была учреждена Комиссия французского правительства по защите национальных интересов, существовавшая в качестве правительства в изгнании вплоть до 23 апреля 1945 года.

Сражающаяся Франция (1940—1944) 

Сражающаяся Франция (), до июля 1942 года — Свободная Франция () — патриотическое движение французов за национальную независимость в 1940—1945 годах. Военные, примкнувшие к этому движению, образовали Свободные французские силы (). С 18 июня 1940 года возглавлялось генералом Ш. де Голлем из штаб-квартиры в Лондоне, где 24 сентября 1941 года был образован  (), признанное дипломатически правительство в изгнании. После высадки союзников в Северной Африке 7 ноября 1942 года в Алжире был создан Верховный комиссариат Франции в Африке (), который в феврале 1943 года был преобразован во  () под руководством генерала А. Жиро, осуществлявшее власть над Алжиром, протекторатом Марокко, Французской Западной Африкой и Тунисом (после немецко-итальянской эвакуации из него в мае 1943 года). 3 июня 1943 года на нелегальном съезде в Париже Французский национальный комитет и Французское гражданское и военное командование были объединены во Французский комитет национального освобождения (ФКНО, ), под сопредседательством генералов де Голля и Жиро. 9 ноября 1943 года де Голль добился переформирования состава ФКНО под личным руководством. 3 июня 1944 года ФКНО был преобразован во Временное правительство Французской республики.

Временное правительство (1944—1946) 

Признанное странами антигитлеровской коалиции Временное правительство Французской республики () было образовано 3 июня 1944 года на основе Французского комитета национального освобождения. В Париж из Алжира оно смогло вернуться 14 июня. Учредительное собрание, избранное 21 октября 1945 года, не смогло подготовить проект новой конституции (он был отклонён на референдуме 5 мая 1946 года). Избранное 2 июня 1946 года новое Учредительное собрание в сентябре приняло проект Конституции, который был одобрен 13 октября на референдуме; 16 января 1947 года избранным президентом республики Венсаном Ориолем было образовано первое конституционное правительство Четвёртой республики. Де факто в период с 20 августа 1944 года президент Временного правительства () являлся главой французского государства.

Четвёртая республика (1946—1958) 
Четвёртая республика () — политический режим, существовавший во Франции с 27 октября 1946 года по 4 октября 1958 года. В сентябре 1946 года Учредительное собрание, избранное 2 июня 1946 года, приняло проект конституции, затем одобренный на референдуме 13 октября 1946 года. Конституция установила парламентский строй со слабой властью президента республики. В 1958 году на волне алжирского кризиса правительство возглавил Шарль де Голль, инициировавший конституционную реформу с установлением президентской республики. 4 октября 1958 года новая конституция была принята после одобрения её текста на референдуме. Этим была завершена история Четвёртой республики и начался период Пятой республики<ref></ref>.

В период Четвёртой республики правительство возглавлял президент Совета министров ().

Пятая республика (с 1958) 
Пятая республика () — политический режим, существующий во Франции с 4 октября 1958 года, даты принятия новой конституции после одобрения её текста на референдуме. Конституцией был значительно увеличен объём президентских полномочий, в ущерб полномочиям Национального собрания. В настоящее время президенту предоставлено право назначения премьер-министра страны без внесения его кандидатуры на обсуждение в парламент, однако сохранена принципиальная ответственность правительства перед Национальным собранием путём вынесения ему вотума недоверия. 

Глава правительства Франции в период Пятой республики впервые получил наименование Премьер-министр Французской Республики ().

См. также 
 Список президентов Франции

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Франции (архивная копия 2021-08-16)
 Сайт Премьер-министра Франции

Франция
Главы
Главы